Poly(trimethyleentereftalaat), een polyester
 de bestandsextensie van een Microsoft PowerPoint-presentatie
 Parti Progressiste Tchadien, een voormalige politieke partij in Tsjaad
 Pars pro toto, een klassieke stijlfiguur
 Parts per trillion